Jevgenija Medvedeva kan avse:
 Jevgenija Medvedeva-Arbuzova (längdskidåkare)
 Jevgenija Medvedeva (konståkare)